Freher ist Familienname folgender Personen:

 Dionysius Andreas Freher (1649–1728), deutscher evangelischer Theologe
 Marquard Freher (1565–1614), deutscher Jurist, Historiker, Publizist, Diplomat und Staatsmann